UVM peut signifier :
 Université de la Ville de Manille est une université de la ville de Manille aux Philippines
 Université du Vermont (du latin Universitas Viridis Montis)
 UVM virtual memory system